Fågelsången kan syfta på:

Geografi
 Fågelsången, Göteborg – en gata i Göteborg
 Fågelsången, Helsingfors stad – ett villa- och parkområde i Helsingfors
 Fågelsången, Norrtälje – en stadsdel i Norrtälje, Stockholms län
 Fågelsången, Sollentuna kommun – en del av Tureberg i Sollentuna kommun
 Fågelsången, Uppsala – ett anrikt konditori med uteservering vid Svandammen i Uppsala
Fågelsången, Oxelösunds kommun – en bebyggelse i Oxelösunds kommun
 Fågelsången, Gotland – ett bostadsområde i Stenkumla, Gotland
 Fågelsången (naturreservat) – ett naturreservat i Timrå kommun
 Stora Fågelsången, Gröndal – en 1700-talsgård och ett koloniområde i stadsdelen Gröndal i Stockholm

Musik
 Fågelsången – en låt, se Fågeldansen
 Nya fågelsången – ett svenskt bidrag i 1959 års Eurovision Song Contest sjungen av Britt Damberg och senare insjungen av bland andra Siw Malmkvist.

Litteratur
 Fågelsången – en Uppsalarapsodi – en bok från 1936 av Ernst Ahlberg och Bertil Lundquister.  
 Hemma vid fågelsången – en bok från 1961 av Gunnar Brusewitz.  
 Än jublar fågelsången – en roman från 2009 av Stewe Claeson.

Se även 
Fågelsång (olika betydelser)